A injustiça ambiental é a desigual distribuição dos benefícios e dos agravantes impostos pela legislação ambiental entre diferentes grupos sociais, sendo responsável pelo surgimento de conflitos ambientais no território dividido.

Cada grupo social adquire um valor e uma identidade diferente para o território que ocupa. Posteriormente quando diferentes grupos dividem um mesmo território podem ocorrer conflitos que precisam ser mediados pela autoridade do governo local. As leis ambientais servem como mediador e julgador neste processo para que não seja estabelecido um caso de injustiça ambiental.

Histórico da Injustiça Ambiental 

Não é de hoje que ocorrem casos de injustiça ambiental pelo mundo, porém este termo surge em 1991 após a circulação de um memorando do Banco Mundial que incentivava a migração de industrias poluidoras para países periféricos. Segundo o memorando havia três razões para que se pensasse desta forma:
1-O meio ambiente teria apenas uma preocupação estética.
2-Os mais pobres não viveriam tempo suficiente para que sofressem efeitos da poluição ambiental
3-A necessidade econômica.
Porém o documento saiu da esfera do Banco Mundial e vazou para os meios de comunicação, repercutindo negativamente para a Instituição. Este fenômeno que imposiciona desproporcionalmente os malefícios ambientais as populações mais pobres de recurso financeiro ficou conhecido como injustiça ambiental.

A Injustiça Ambiental na influência de conflitos ambientais 

A instalação de novas industrias e obras governamentais trás a necessidade de mão-de-obra para as áreas onde serão extraídos os recursos naturais. As populações mais pobres se concentram nestes locais formando comunidades, muitas vezes em ambientes sensíveis. Os agravantes como a poluição ambiental, ou a remoção de famílias destas áreas acabam caindo sobre a população local, gerando um caso de conflito ambiental. A Justiça ambiental entra através das leis ambientais e da interferência do governo para mediar os casos vendo um equilíbrio entre o desenvolvimento da área afetada e as consequências que isto atinge na comunidade local.

As leis ambientais na mediação da justiça ambiental 

O Brasil possui o maior estatuto de leis na área ambiental, porém a sua eficácia ainda é considerada baixa, por exemplo há a Lei nº9.985 estabelece a classificação de diferentes níveis a áreas ambientais e a sua proteção e conservação, dando poder a Federação a interferir em qualquer estado caso haja um descomprimento a lei.

Ver também
Conflito ambiental
Justiça Ambiental
Código Florestal Brasileiro

Bibliografia
 Acselrad Henri, Mello Cecília Campello, Bezerra Gustavo das Neves: O que é Justiça Ambiental. Editora: Garamond, 2008.
Legislação ambiental